Manuel Girona i Agrafel, (1817/1818 - 1905) banquer i polític català. Fundador del Banc de Barcelona (1844) i del Banc Hispano Colonial (1876).
 Manuel Girona i Rubio (1939 - ), polític valencià, president de la diputació de València entre el 1979 i el 1983.
 Manuel Maria Girona i Fernàndez Maqueira (segle XIX - segle XX), propietari agrícola i polític català, fill de Manuel Girona i Vidal, i net de Manuel Girona i Agrafel